Cuivre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cuivre Township (Audrain County, Missouri)
 Cuivre Township (Pike County, Missouri)